Hanna Nilsson (Kristianstad, 16 februari 1992) is een wielrenster uit Zweden.

In de Tour de l'Ardèche 2017 won Nilsson het bergklassement. 
In 2019 werd Nilsson tweede bij het Zweeds kampioenschap wielrennen op de weg en derde op het onderdeel tijdrit.

Ploegen
 2023 –  Ceratizit-WNT

Zweeds wielrenner